Монца-э-Брианца (, ) — провинция в административной области Италии Ломбардия.

Административный центр — город Монца. Население в 2011 году — 850 321 человек. Провинция расположена в северной части Италии, площадь территории — 405,49 км².

Официально решение о выделении провинции из провинции Милан было принято 12 мая 2004 года, окончательно процесс размежевания и административно-территориального разделения провинций завершается к 2009 году.

Ссылки 
 Сайт

Провинции Италии по алфавиту
Появились в 2004 году в Италии
Монца-э-Брианца
Административные единицы, образованные в 2004 году